Монестро́ль (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Найу. Округ коммуны — Тулуза.

Код INSEE коммуны — 31354.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 620 км к югу от Парижа, в 36 км к юго-востоку от Тулузы.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 60 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 40 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 27 были экономически активными, 13 — неактивными (показатель активности — 67,5 %, в 1999 году было 64,1 %). Из 27 активных жителей работали 26 человек (14 мужчин и 12 женщин), безработным был 1 мужчина. Среди 13 неактивных 3 человека были учениками или студентами, 5 — пенсионерами, 5 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Петра

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна